Прихований Міккі — майстерно захований силует Міккі Мауса, що складається з трьох кіл, що символізують вуха і голову мишеняти. При уважному перегляді «прихованих Міккі» можна помітити в багатьох класичних мультфільмах Діснея (таких, як «Король Лев» і «Король Лев 3», «Русалонька», «Пітер Пен» та ін), а також у діснейлендах і інших аналогічних тематичних парках.

Голова Міккі Мауса — давно відомий і широко використовуваний діснеївський символ і талісман, однак, розпізнати його не завжди просто. У мультфільмах «прихований Міккі» може прийняти форму скелі, водойми або сузір'я (див., наприклад, «Король Лев 3»), а в реальності може неявним чином проявлятися як частина архітектурного ансамблю або навіть як опора лінії електропередачі.

До якогось моменту «приховані Міккі» залишалися професійною таємницею компанії Діснея і могли бути свого роду «підписом» того чи іншого художника, архітектора або інженера. Однак, через деякий час секрет був розкритий, і існування «прихованих Міккі» було визнано керівництвом компанії. Тепер в деяких тематичних диснеївських парках відвідувачі можуть навіть придбати спеціальні брошури і книги, що містять підказки, як і де шукати знаменитий «трицикл».

«Приховані Міккі» в кінематографі 
Нижче наведено неповний список фільмів і мультфільмів, в яких при уважному перегляді можна помітити силуети Міккі Мауса.
 Білосніжка і сім гномів
 Бембі
 Пітер Пен
 Попелюшка (мультфільм, 1950)
 Спляча красуня
 Чорний котел
 Русалонька
 Красуня і чудовисько
 Король-лев
 Король лев 3: Хакуна матата
 На DVD-диску з мультфільмом можна знайти гру, мета якої — відшукати на задніх планах 20 цілеспрямовано захованих силуетів Міккі.
 Ліло і Стіч
 Пірати Карибського моря: Прокляття «Чорної перлини»

Див. також 
 Міккі Маус

Посилання 
 Hidden Mickeys of Disney — сайт, присвячений феномену «прихованих Міккі»
 FindMickey.com — пошуки Міккі в Діснейленді
 Hidden Mickeys Guide — путівник для шукачів «прихованих Міккі»
Професійний гумор
Персонажі мультфільмів